Kabinett Alexander Frick steht für folgende Regierungen des Fürstentums Liechtenstein:

 Kabinett Alexander Frick I, 1945–1951
 Kabinett Alexander Frick II, 1951–1957
 Kabinett Alexander Frick III, 1957–1962